Rochers aux Oiseaux : archipel inhabité de la province du Québec, Canada
 Rocher aux Oiseaux : point culminant du département de la Charente, en France